Conferència de Ginebra pot fer referència a:

 Conferència naval de Ginebra (1927), sobre les limitacions en armament en vaixells
 Conferència de Ginebra de 1932, continuació de la de 1927
 Conferència de Ginebra de 1954, sobre Corea i Indoxina (Vietnam)
 Conferència de Ginebra de 1973, sobre el conflicte arabo-israelià
 Conferència de Ginebra de 1976, sobre Rhodesia
 Conferència de pau de Ginebra de 1991), sobre Iraq i Kuwait
 II Conferència de Ginebra sobre Síria (2014), (inclosa la I Conferència de Ginebra sobre Síria 2012)
 Conferència de pau de Ginebra de 2016, sobre el conflicte sirià

Vegeu també 
 Convencions de Ginebra, pel tractament humanitari de la guerra (1864, 1906, 1929, 1949)
 Conferència de desarmament de Ginebra, Conferència Mundial sobre Desarmament (dècada de 1930)
 Congrés de Ginebra de 1955, sobre la pau mundial en la Guerra freda
 Congrés de Ginebra de 1985, sobre les relacions internacionals i la cursa armamentística
 Acord de Ginebra de 2003, sobre el conflicte israelianopalestí
 Acord Interí de Ginebra sobre el programa nuclear iranià (2013)
 Declaració de Ginebra sobre Ucraïna, un acord per rebaixar la pressió prorussa a Ucraïna del 2014

Pàgines de desambiguació